een Frans eiland, zie Île de Noirmoutier
het kanton dat de vier gemeenten op dat eiland omvat: Kanton Noirmoutier-en-l'Île
een van die vier gemeenten: Noirmoutier-en-l'Île